gmina Międzylesie – gmina miejsko-wiejska, powiat kłodzki, woj. dolnośląskie
dawne gminy:
 gmina Międzylesie – dawna gmina wiejska, powiat prużański, woj. poleskie

Zobacz też: gmina Międzyleś